Dobroń (plaats), plaats in Polen
 Dobroń (gemeente), gemeente in Polen